Ла-Серена — комарка в Іспанії.
 Ла-Серена — місто в Колумбії.
 Ла-Серена — місто і комуна в Чилі.